Ciepielów est le nom de différents lieux.

Toponymie 
En Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie :
 de la gmina de Ciepielów, dans le powiat de Lipsko,
 du village de Ciepielów, chef-lieu de cette gmina ;
dans la voïvodie de Lubusz :
 du village de Ciepielów.